Leoni es un apellido italiano, literalmente significando "leones". Las personas notables con este apellido incluyen:

Personas 

 Bruno Leoni (1913–1967), filósofo y político italiano 
 Domenico Leoni, magister militum de Venice en 737, de origen bizantino
 Endrio Leoni (1968-), ciclista italiano
 Franco Leoni (1864–1949), compositor de ópera italiano
 Giacomo Leoni (1686–1746), arquitecto italiano, también conocido como James Leoni
 Gianni Leoni (1915-1951), piloto de motociclismo italiano
 Guido Leoni (1915-1951), piloto de motociclismo italiano
 Guido Leoni (1920-1998), guionista y director italiano
 Johnny Leoni (1984), jugador de fútbol suizo
 Lamberto Leoni (1953), conductor automovilístico italiano
 Leone Leoni (1509–1590), escultor de Renacimiento italiano
 Ottavio Leoni (1578–1630), pintor italiano
 Raúl Leoni (1905–1972), presidente de Venezuela de 1964 hasta 1969
 Téa Leoni (Nacido 1966), actriz americana de descenso italiano

Véase también 

 Leoni Jansen, etapa y cantante holandeses-director
 Leoni Franco (nacido 1942), músico uruguayo, compositor, y guitarrista
 Leone (desambiguación)

Apellidos italianos